Dilbar ist der Name mehrerer Schiffe:

 Dilbar, gebaut 2008, heute Al Raya (Schiff)
 Dilbar (Schiff), gebaut 2016